Sezon 2004/2005 był 13. sezonem o mistrzostwo Macedonii. Tytułu nie obroniła drużyna Pobeda Prilep. Nowym mistrzem Macedonii został zespół Rabotniczki Skopje.

Tabela końcowa

Król strzelców 
26 goli - Aleksandar Stojanowski (Bełasica Strumica)

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga

Bibliografia 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej  

2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2004 w Macedonii
2005 w Macedonii